Badura ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Badura (* 1943), deutscher Soziologe
 Bozena Anna Badura (* 1978), polnische Literaturkritikerin und -wissenschaftlerin und Moderatorin
 Eva Badura-Skoda (geborene Eva Halfar; * 1929), deutsch-österreichische Musikwissenschaftlerin
 Gabriela Badura (* 1941), deutsche Theaterschauspielerin
 Michael Badura (* 1938), deutscher Maler
 Paul Badura-Skoda (1927–2019), österreichischer Pianist
 Peter Badura (1934–2022), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ute Badura (* 1957), deutsche Filmautorin und Kamerafrau
 Zofia Badura (* 1954), polnische Lyrikerin